ЮАР (с 31 мая 1910 по 31 мая 1961 года — ЮАС) принимала участие в Летних Олимпийских играх 1960 года в Риме (Италия) в двенадцатый раз за свою историю, и завоевала одну серебряную и две бронзовые медали.

Медалисты

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей.
 Мужчины

Ссылки 
 Сборная ЮАС  на сайте sports-reference.com 

1960
Страны на летних Олимпийских играх 1960 года